Žeravice est un toponyme qui peut désigner :

Žeravice, un village de la municipalité de Han Pijesak, dans la République serbe de Bosnie ;
Žeravice, un village de la municipalité d'Olovo, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Žeravice, une commune du district de Hodonín, dans la région de Moravie-du-Sud.